Adhamiyah est l'un des districts administratifs de la ville de Bagdad, en Irak.

Notes et références 

Bagdad